Het proces van gasificatie, waarbij uit vaste stoffen een brandbaar gasmengsel wordt gehaald.
 Pyrolyse, het verhitten van koolstofhoudend materiaal zonder zuurstof
 Houtvergasser voor het aanmaken van brandstof
Executie van personen door middel van giftige gassen, zie gaskamer. De term wordt ook wel meer algemeen gebruikt voor overlijden ten gevolge van het inademen van giftige gassen. Wanneer iemand sterft door inademing van inerte gassen, spreken we van verstikking.
Het doden van dieren door vergassing, met name duiven en nertsen.